Catargiu kan avse:

 Barbu Catargiu (1807–1862), rumänsk politiker
 Lascăr Catargiu (1823–1899), rumänsk politiker

Namnförgreningssidor